

Miejscowość w Polsce 
 Wg TERYT jest 1
 Orzechowiec – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Mokrsko

Ukraina 
 Orzechowiec - wieś w rejonie podwołoczyskim, w obwodzie tarnopolskim

Zobacz też 
 Orichoweć
 Oriechowiec
 Orzech, Orzechowo, Orzechowce, Orzechów, Orzechówek, Orzechówka, Orzechówko, Orzechy